Мальди́ни () — итальянская фамилия.

 Мальдини, Даниэль (род. 2001) — итальянский футболист.
 Мальдини, Кристиан (род. 1996) — итальянский футболист.
 Мальдини, Паоло (род. 1968) — итальянский футболист.
 Мальдини, Чезаре (1932—2016) — итальянский футболист, защитник.